Icaño bezeichnet:

 Icaño (Catamarca), Ort im Departamento La Paz in der argentinischen Provinz Catamarca
 Icaño (Santiago del Estero), Ort im Departamento Avellaneda in der argentinischen Provinz Santiago del Estero